Zweeds zaalvoetbalteam (mannen)
 Zweeds zaalvoetbalteam (vrouwen)